Мото Гран-Прі Індіана́поліса 2015 року, офіційна назва Red Bull Indianapolis Grand Prix — десятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувся 7—9 серпня 2015 року на трасі Індіанаполіс Мотор Спідвей, розташованій поруч із містом Індіанаполіс у США. У гонці класу Moto3 дебютну перемогу у кар'єрі здобув бельгієць Лівіо Лой, а перемога Марка Маркеса в класі MotoGP стала 700-ю для Honda у чемпіонаті.

MotoGP 
Напередодні проведення Гран-Прі Індіанаполіса в команди «Athina Forward Racing» виникли проблеми — її власник та керівник Джованні Куцарі був заарештований на 30 днів за підозрою в хабарництві, ухилянні від сплати податків, податковому шахрайстві й відмиванні грошей. Команда змушена була на деякий час знятись зі змагань, у тому числі пропустити етап, а її гонщик Штефан Брадль перейшов до «Aprilia Racing Team Gresini», зайнявши у ній вакантне місце, яке залишилось після звільнення Марко Меландрі. Травмованого Карела Абрахама в команді «AB Motoracing» замінив Тоні Еліас.

Результати гонки

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2 
Напередодні Гран-Прі відбулися зміни у складі команди «Tech 3»: замість Рікарда Кардуса, який до цього не здобув жодного очка, був взятий молодий іспанський гонщик Хав'єр Вієрж. Окрім цього, гонщики команди «Forward Racing» Сімоне Корсі та Лоренсо Балдассаррі змушені були пропустити етап через фінансові проблеми команди.

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3 
Напередодні проведення етапу відбулись деякі зміни у складі учасників класу. В команді «Husqvarna Factory Laglisse» замість Ісаака Віньялеса був найнятий Лоренцо Далла Порта. Віньялес же на етапі заміняв в команді «RBA Racing Team» травмовану Ану Карраско.

Безпосередньо перед стартом гонки помінялась погода — припинився дощ. Більшість гонщиків стартувало на дощовій гумі, проте поверхня треку швидко просохла і вперед вирвались спорсмени, мотоцикли яких були оснащені покришками для сухих умов. Перші ж змушені були заїхати у бокси на заміну коліс. Оскільки, на відміну від класу MoroGP, в категорії Moto3 немає можливості готувати на старт відразу два мотоцикла, то заміну покришок доводилось робити разом із зміною коліс, що потребувало багато часу. Тому ті хто помилився із вибором покришок практично не мав шансів на здобуття перемоги. Натомість можливість тріумфувати у гонці отримали нагоду ті, хто до цього не займав високих місць. Для всіх трьох призерів подіум став дебютним у кар'єрі.

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик допустив фальстарт, тому був покараний проїздом по піт-лейну.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

 2015
2015
Індіанаполіс
Серпень 2015